Det finns fler biografiska artiklar om Olga Jegorova''':

Olga Jegorova (friidrottare)
Olga Jegorova (domare)